Брега́дзе ()— грузинская фамилия.

Известные носители 
 Брегадзе, Александр Вадимович (род. 1951) — российский дипломат.
 Брегадзе, Гурам Важаевич (род. 1979) — грузинский театральный режиссёр, актёр.
 Брегадзе, Иосиф Георгиевич (1885—1937) — Краснознамёнец.
 Брегадзе, Иосиф Лаврентьевич (1904—1982) — советский врач-хирург, профессор, доктор наук.